Comté de Williams peut désigner :

aux États-Unis
 comté de Williams, situé dans l'État du Dakota du Nord ;
 comté de Williams, situé dans l'État de l'Ohio ;

en Australie:
 comté de Williams, situé en Australie-Occidentale.